Lužice ist der Name mehrerer Orte:

Gemeinde (deutsch Luschitz) im Okres Most, Tschechien; siehe Lužice u Mostu
Gemeinde (deutsch Luschitz) im Okres Olomouc, Tschechien; siehe Lužice u Šternberka
Gemeinde (deutsch Luschitz) im Okres Hodonín, Tschechien; siehe Lužice u Hodonína
Gemeinde (deutsch Luschitz) im Okres Prachatice, Tschechien; siehe Lužice u Netolic
wüst gefallenes Dorf (deutsch Luschitz) im Okres Chomutov, Tschechien; siehe Lužice (Kadaň)